Brühlbach ist ein Gewässername:

 Brühlbach (Aalenbach), linker Zufluss des Aalenbachs (zur Bühler) bei Lorenzenzimmern, Stadt Vellberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Brühlbach (Altlayer Bach), linker Zufluss des Belger Bachs (rechter Hauptstrang-Oberlauf des Altlayer Bachs) bei Rödelhausen, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Brühlbach (Auerbach), linker Zufluss des Auerbachs (zur „Gschwender“  Rot) bei Hönig, Gemeinde Ruppertshofen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Brühlbach (Auw), linker Zufluss der Auw bei Auw bei Prüm, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Brühlbach (Bautenbach), rechter Zufluss des Bautenbachs (zur Eger) aus Kleinsorheim, Gemeinde Möttingen, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Brühlbach (Baybach), linker Zufluss des Baybachs bei Sevenich, Ortsgemeinde Beltheim, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Brühlbach (Büchetbach), linker Zufluss des Büchetbachs (zur Ilz) bei Wolfersdorf, Gemeinde Witzmannsberg, Landkreis Passau, Bayern
 Brühlbach (Dhron), linker Zufluss der Dhron bei Hunolstein, Ortsgemeinde Morbach, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Brühlbach (Ellerbach), linker Zufluss des Ellerbachs (zur Mosel) gegenüber Gevenich, Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz
 Brühlbach (Erms) – zwei Zuflüsse der Erms im Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Brühlbach (Erms, Bad Urach), linker Zufluss am Ortsende von Bad Urach
 Brühlbach (Erms, Metzingen), rechter Zufluss in Metzingen
 Brühlbach (Fischach), rechter Zufluss der Fischach in Herlebach, Gemeinde Obersontheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Brühlbach (Fleckenbach), rechter Zufluss des Fleckenbachs (zum Kocher) bei Wöllstein, Gemeinde Abtsgmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Brühlbach (Gießen), linker Zufluss des Gießen (zur Iller) vor Dietenheim, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Brühlbach oder Lumpenbach (Heckbach), rechter Zufluss des Heckbachs vor Wannweil, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Brühlbach (Herrenbach), rechter Zufluss des Herrenbachs (zum Marbach) bei Oberwälden, Gemeinde Wangen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Brühlbach (Ilm), rechter Zufluss der Ilm (zur Saale) bei Bad Sulza, Landkreis Weimarer Land, Thüringen
 Brühlbach (Irslenbach), rechter Zufluss des Irslenbachs (zum Neckar) bei Bochingen, Stadt Oberndorf am Neckar, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Brühlbach, Abschnittsname des danach zunächst Kehrbach genannten Kyrbachs zwischen Kludenbach und Metzenhausen, beide Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Brühlbach (Krebsbach, Eigeltingen) oder Brielbach, linker Zufluss des Krebsbachs (zur Stockacher Aach) nach Eigeltingen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Brühlbach (Krebsbach, Weiler ob der Fils), rechter Zufluss des Krebsbachs (zur Fils) in Weiler ob der Fils, Gemeinde Ebersbach an der Fils, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Brühlbach (Lametbach), rechter Zufluss des Lametbachs in Mengerschied, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Brühlbach (Lauter), linker Zufluss der Lauter, in Unterlenningen, Gemeinde Lenningen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Brühlbach (Mühlbach, Dörnach), rechter Zufluss des Mühlbachs (rechter Oberlauf des Merzenbachs, zum Neckar) bei Dörnach, Gemeinde Pliezhausen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Brühlbach (Mühlbach, Tempelhof), rechter Zufluss des Mühlbachs (danach auch Haugenbach, zur anfangs noch Schönbach genannten Zwergwörnitz, zur Wörnitz) bei Tempelhof, Gemeinde Kreßberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Brühlbach (Reichenbach), rechter Zufluss des Reichenbach (Starzel) in Stetten, Stadt Hechingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Brühlbach (Rohrbach), Oberlauf des Rohrbachs (zum Waltenhofer Bach, zur Iller) bis in den Rohrbachtobel im Wirlinger Forst bei Buchenberg, Landkreis Oberallgäu
 Brühlbach (Schwabach), linker Zufluss der Schwabach vor Walkersbrunn, Stadt Gräfenberg, Landkreis Forchheim, Bayern
 Brühlbach (Schwendibach), rechter Zufluss des Schwendibachs (rechter Oberlauf der Sitter) bis Weissbad, Kanton Appenzell Innerrhoden
 Brühlbach (Seebach), linker Zufluss des Seebachs bei Oberweiler, Gemeinde Ostrach, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Brühlbach (Stadtseebach), rechter Zufluss des Stadtseebachs vor Weinsberg, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Brühlbach (Steinach, Altheim), linker Zufluss der Steinach (zur Waldach) in Altheim, Stadt Horb am Neckar, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Brühlbach (Steinach, Endingen), Abschnittsname vom Stadtteil Erzingen zum Stadtteil Endingen von Balingen der Steinach, linker Zufluss der Eyach (zum Neckar) in Balingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Brühlbach (Tobelbach), linker Zufluss des Tobelbachs (Hauptstrang-Oberlauf des hier noch Stoffelbach genannten Waldstetter Bachs, zum Strümpfelbach, zur Rems) vor Weilerstoffel, Gemeinde Waldstetten, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Brühlbach (Trinkbach), rechter Zufluss des Trinkbachs (zur Lindach) bei Zell unter Aichelberg, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Brühlbach (Wurmbach), linker Zufluss des Wurmbachs (zum Abersfelder Mühlbach, zur Steinach, zum Main) bei Abersfeld, Gemeinde Schonungen, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Brühlbach (Ziegelbach), linker Zufluss des Ziegelbachs (zum Reichenbach) bei Ziegelbach, Stadtteil Stetten, Hechingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Brüelbach
 Brühlbächle
 Brühlgraben
 Prühlbach